Grupa A jest jedną z dwóch grup krajów konkurujących w Pucharze Konfederacji w piłce nożnej 2013.

Tabela

Mecze

Brazylia - Japonia

Meksyk - Włochy

Brazylia - Meksyk

Włochy - Japonia

Włochy - Brazylia

Japonia - Meksyk

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Konfederacji 2013